Steert bezeichnet:

 Steert, niederdeutsch für Schweif, Schwanz, auch in der Bedeutung spitzer Ausläufer eines Sandes
 Steert (Schleppnetz), das Ende eines Schleppnetzes, siehe Schleppnetzfischerei#Schleppnetze
 Steert (Windmühle), ein langer Balken zum Ausrichten von Windmühlenflügeln gegen den Wind